Sezóna 2004/2005 byla 14. sezonou Ruské hokejové superligy. Vítězem se stal tým HC Dynamo Moskva.

Konečná tabulka základní části

Play off

Čtvrtfinále 
 HC Dynamo Moskva - CHK Neftěchimik Nižněkamsk 3-0 (2:0, 4:2, 2:1)
 Lada Togliatti - Metallurg Novokuzněck 3-1 (3:0, 1:2 SN, 3:1, 3:2)
 Metallurg Magnitogorsk - Avangard Omsk 2-3 (5:2, 2:1, 1:4, 2:4, 3:4 P)
 Ak Bars Kazaň - Lokomotiv Jaroslavl 1-3 (1:2, 3:4, 1:0 P, 1:2)

Semifinále 
 HC Dynamo Moskva - Avangard Omsk 3-1 (2:3 P, 11:0, 1:0, 3:1)
 Lada Togliatti - Lokomotiv Jaroslavl 3-0 (3:2 P, 4:1, 2:1)

O 3. místo 
 Lokomotiv Jaroslavl - Avangard Omsk 2-0 (6:3, 5:4)

Finále 
 HC Dynamo Moskva - Lada Togliatti 3-0 (3:1, 2:0, 2:1 SN)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2004
Lední hokej v roce 2005